Giaquinta ist der Familienname folgender Personen:
Carmelo Juan Giaquinta (1930–2011), argentinischer katholischer Erzbischof 
Mariano Giaquinta (* 1947), italienischer Mathematiker